Форт-Саскачеван () — город в провинции Альберта, Канада.

Население — 17469 человек (2009).

Город находится примерно в 25 км к северо-востоку от Эдмонтона, образуя с ним агломерацию с населением более 1 млн. жителей. Это крупнейший промышленный центр на Западе Канады, преобладает тяжёлая промышленность.

Климат — резко континентальный. Среднемесячная температура летом — +15 — +17°С, зимой — до −13,5 °C, среднегодовая — +3,3 °C. Осадков — около 450 мм в год.

Известные люди из Форт-Саскачевана — хоккеисты Рэй Уитни, Майк Коммодор, Джеффри Лупул и актриса Эванджелин Лилли.

Галерея

Примечания 

Города Альберты